Ioan Duma este numele purtat de mai multe persoane:
Ioan Duma (1896-1981), cleric romano-catolic român
Ioan Duma (1873-1939), delegat din Deva la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ioan Duma (1862-1919), delegat din Săcal la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia